Philipp Ludwig ist der Name folgender Personen:

 Philipp Ludwig (Pfalz-Neuburg) (1547–1614), Pfalzgraf und Herzog von Pfalz-Neuburg
 Philipp Ludwig (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg) (1620–1689), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg
 Philipp Ludwig (Leiningen-Rixingen) (1652–1705), Graf zu Leiningen-Rixingen

Siehe auch:
 Philipp Ludwig von Reiffenberg (1615–1686), deutscher Kleriker, Statthalter Erfurts